Раглан:
 Раглан (замок) — замок в юго-восточном Уэльсе, в графстве Монмутшир
 Раглан (рудник) (:en:Raglan Mine) — никелевый рудник в Нунавике на севере Квебека в Канаде